Принц Конде́ () — титул и род французских «принцев крови», младшей ветви королевского дома Бурбонов. Титул впервые был предоставлен дяде короля Франции Генриха Наваррского — Людовику де Бурбону, по названию его замка Конде (фр.) в Конде-ан-Бри. Его потомки носили данный титул до 1830 года.

Титулы 
Во французской системе титулования один титул одновременно может носить только один человек, как правило, глава рода, а не все его члены сразу. Если семья имеет несколько титулов, то обычно глава семьи оставляет за собой старший титул (титулы), а сыновьям и другим потомкам передаёт младшие, именуемые титулами учтивости. В роду де Бурбон-Конде основным был титул собственно принца Конде, который неизменно носил глава дома. 

Титул принца Конти первоначально давался одному из младших сыновей принца Конде. Первым его получил Франсуа де Бурбон-Конти (1558—1614), который оставил только внебрачного сына, после чего вымороченный титул вернулся к главе дома. Однако, поскольку следующий получатель титула, Арман де Бурбон-Конти (1629—1666), младший сын Генриха II, принца Конде, имел многочисленное потомство, то титул принца Конти стал старшим титулом отдельной ветви династии. Наряду с титулом собственно принцев Конти, который, таким образом стал старшим, принцы Конти использовали титулами учтивости герцог Меркёр, граф де ла Марш и граф д’Але для своих наследников.

После этого наследникам и младшим детям принцев Конде обычно присваивались титулы герцогов де Бурбон (герцогов Бурбонских), герцогов д’Энгиен (герцогов Энгиенских), герцогов де Бельгард и графов де Клермон. Кроме того, имелось много других титулов, включая такие значительные, как герцог де Монморанси и герцог де Гиз, граф де Шароле и некоторые другие, которые чаще всего использовались в особо торжественных случаях в полном титуле главы дома.

Главы рода

Остальные члены рода

Дети Людовика I 
 Франсуа де Бурбон-Конти (1558—1614) — принц Конти (первая креация), суверенный князь Шато-Рено. После него остался только незаконный сын, ставший аббатом. 
 Карл II де Бурбон (1562—1594) — архиепископ Руанский.
 Карл де Бурбон-Суассон (1566—1612) — полководец. Основатель ветви Бурбон-Суассон. Его дети:
 Луиза Бурбон-Суассонская (1603—1637) — в замужестве — герцогиня де Лонгвиль, супруга герцога Генриха II де Лонгвиля.
 Мария Бурбон-Суассонская (1606—1692) — в замужестве — принцесса Кариньяно. Её прямые потомки с 1831 по 1946 год были королями сперва Сардинии, а затем объединённой Италии. Мария и её супруг, Тома Савойский-Кариньянский, унаследовали владения дома Бурбон-Суассон после смерти брата Марии, Людовика (см. ниже), который не имел законных детей. 
 Людовик де Бурбон-Суассон (1604—1641) — сын предыдущего, законного потомства не оставил.
 Луи-Анри де Бурбон-Суассон (1640—1703) — незаконный сын предыдущего, не получивший наследства, и вынужденный довольствоваться коммендой с небольшого монастыря. В конце XVII столетия герцогиня Мария Немурская (1625—1707), владетельная княгиня Невшателя, последняя представительница дома Валуа-Лонгвилей, ненавидевшая своих дальних родственников Конде, планировала сделать его наследником своего огромного состояния, и уже при жизни передала ему часть своих денег и устроила его женитьбу с дочерью маршала Люксембурга из младшей (уцелевшей во время гонений) ветви дома Монморанси.

Дети Генриха I 
 Элеонора де Бурбон-Конде, в браке принцесса Оранская (1587—1619) — супруга Филиппа-Вильгельма Оранского.

Дети Генриха II 
 Анна Женевьева де Бурбон-Конде, в браке герцогиня де Лонгвиль (1619—1679) — сестра Великого Конде, жена Генриха II Орлеанского, герцога де Лонгвиля.
 Арман де Бурбон-Конти (1629—1666) —  младший брат Великого Конде, принц Конти (вторая креация). Оставил потомство. Род принцев Конти пресёкся в мужском колене в 1814 году.

Дети Генриха III 
 Мария Тереза де Бурбон (мадемуазель де Бурбон в браке принцесса Конти; 1666—1732) — супруга принца Франсуа Луи де Конти.
  (мадемуазель де Конде; 1675—1700).
 Анна Луиза Бенедикта де Бурбон (мадмуазель де Шароле в браке герцогиня Мэнская; 1676—1753) — супруга Луи Огюста де Бурбона, герцога Мэнского.
 Мария Анна де Бурбон (мадмуазель де Монморанси в браке герцогиня Вандомская; 1678—1718) —  супруга Жозефом де Бурбона, герцога Вандомского.

Дети Людовика III 
 Мария Анна де Бурбон (1690—1760) — аббатиса Мобюиссона.
 Луиза Елизавета де Бурбон (1693—1775) — супруга Луи Армана II де Бурбон-Конти.
 Луиза Анна де Бурбон (мадемуазель де Шароле; 1695—1758).
 Мария Анна де Бурбон (мадемуазель де Клермон, в браке герцогиня де Жуайез; 1697—1741) — супруга Луи де Мелёна, герцога де Жуайеза.
 Шарль де Бурбон, граф де Шароле (1700—1760) — военачальник. Не был женат и не имел законных детей. 
 Генриетта Луиза де Бурбон (1703—1772) — аббатиса в монастыре Бомон-ле-Тур.
 Елизавета Александрина де Бурбон (мадемуазель де Сен; 1705—1765).
 Людовик, граф Клермон (1709—1771) — масон и военачальник. Не был женат, потомства не оставил.

Дети Людовика V 
 Луиза Аделаида де Бурбон (1757—1824) — настоятельница Ремирмонского аббатства.

Дети Людовика VI 
 Людовик (Луи Антуан) де Бурбон-Конде, герцог Энгиенский  (1772—1804).

Единственный сын последнего принца Конде, Людовика VI, Людовик, герцог Энгиенский, который должен был стать Людовиком VII де Бурбон-Конде, был расстрелян Наполеоном в 1804 году при жизни отца (тогда герцога Бурбонского, ум. 1830) и деда (ум. 1818). Он был женат, но не имел детей. За неимением других наследников линия Бурбон-Конде прекратилась со смертью его отца в замке Сен-Лё 1830 году.

От младшего брата Великого Конде, принца Армана Конти, произошла линия принцев Бурбонов-Конти, пресекшаяся в 1814 году.

Некоторые дворцы и замки семьи Конде

Примечания

Ссылки 
 Конде де Бурбон: родословная роспись.
 Статья из Encyclopædia Britannica 1911 года